Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2008 war die 12. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels in der Billardvariante Snooker der Herren.  Dieses Turnier fand vom 5. November bis zum 9. November 2008 im Kurhaus im hessischen Bad Wildungen statt. Dort finden die Snooker-Wettbewerbe seit 2005 im Rahmen der deutschen Billard-Meisterschaften neben den Disziplinen Poolbillard, Karambolage und Billard-Kegeln statt. Neben der deutschen Snooker-Meisterschaft der Herren wurden auch Deutsche Meister bei den Damen, Senioren und Junioren (U21, U19 und erstmals U16) ermittelt.

Die beiden ehemaligen Profis Patrick Einsle und Lasse Münstermann, der mit 3 Titeln Rekordgewinner der deutschen Meisterschaft ist, nahmen nicht am Turnier teil, da sie zur gleichen Zeit in Österreich an der IBSF-Snookerweltmeisterschaft (früher Amateurweltmeisterschaft) teilnahmen.

Der Deutsch-Brasilianer Itaro Santos besiegte im Finale Christian Gabriel und  gewann nach 2005 zum zweiten Mal die Deutsche Snooker-Meisterschaft der Herren. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Stefan Kasper und Jörn Hannes-Hühn. Titelverteidiger Sascha Lippe schied bereits im Viertelfinale aus. Der ehemalige zweifache deutsche Meister Thomas Hein erreichte mit 82 Punkten das höchste Break des Turniers.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Höchstes Break

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2008 – Ergebnisse (PDF; 45 kB)

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Bad Wildungen